Condillac bezeichnet

 die französische Gemeinde Condillac im Département Drôme
 den französischen Geistlichen, Philosophen und Logiker Étienne Bonnot de Condillac
 den Asteroiden (9389) Condillac